Лос Бернал има више значења:

 Лос Бернал, Веракруз Дос (Мексикали), насеље у савезној држави Доња Калифорнија у Мексику
 Лос Бернал (Саусиљо), насеље у савезној држави Чивава у Мексику